Славомир Шмаль (; род. , Стшельце-Опольске, Польша) — польский гандболист и тренер, вратарь сборной Польши. Серебряный (2007) и дважды бронзовый (2009, 2015) призёр чемпионатов мира в составе национальной сборной, чемпион Польши 2012—2017 годов в составе «Виве Таурон Кельце». Награждён Золотым Крестом Заслуги и Рыцарским крестом ордена Возрождения Польши.

В 2009 году в результате интернет-голосования был признан лучшим гандболистом года в мире по версии Международной федерации гандбола, став первым поляком, удостоенным этого звания.

В составе сборной дебютировал в 1998 году, провёл более 290 матчей, являясь рекордсменом в истории сборной по этому показателю. Участник Олимпийских игр 2008 года, где поляки заняли пятое место, уступив в четвертьфинале сборной Исландии (30:32).

Хобби: теннис, бильярд, сёрфинг.

Достижения 
 Серебряный (2007) и бронзовый (2009, 2015) призёр чемпионатов мира.
 Победитель Лиги чемпионов (2015/16), бронзовый призёр Лиги чемпионов (2012/13, 2014/15).
 6-кратный чемпион Польши (2011/12—2016/17).
 7-кратный обладатель Кубка Польши (2001/02, 2011/12—2016/17).

Государственные награды 
 Золотой Крест Заслуги (5 февраля 2007) — за выдающиеся спортивные достижения.
 Кавалерский крест ордена Возрождения Польши (12 февраля 2015) — за выдающиеся спортивные достижения и продвижение Польши в мире.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ
 Профиль на сайте клуба «Виве»
 

Гандболисты Польши
Игроки сборной Польши по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Польши по гандболу
Гандбольные тренеры Польши
Гандбольные вратари
Игроки ГК «Висла» Плоцк
Игроки ГК «Люббекке»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Виве»